Roberto Magalhães (artista)
Roberto Magalhães (político)

Desambiguação